Молтено или Мольтено,  — топоним итальянского происхождения.
 Мольтено — город в Италии
 Молтено, Джон — первый премьер-министр Капской колонии.
 Молтено (ЮАР) — город в Восточной Капской провинции